Станислав Тодоров Пеев (; 1 ноября 1990 года, Полтава) — украинский политический деятель болгарского происхождения, глава праворадикальной украинской националистической организации Народный Фронт Полтавщины

Биография 
Родился Станислав Тодоров 1 ноября 1990 года в городе Полтава.

Станислав Пеев поступил в 2009 году и окончил его в 2014 году Полтавский национальной педагогический университет имени В. Г. Короленка, по специальности историк.

В 2007 году создал ячейку неонацистской организации «Патриот Украины» в Полтаве. В 2011 году с группой единомышленников создал общественную организацию Народный Фронт Полтавщины. Является организатором ряда политических акций исторического и социального характера. Зимой 2013—2014 года принимал активное участие в Евромайдане.

Примечания 

Украинские националисты
Участники Евромайдана
Общественные деятели Украины
Революционеры Украины
Персоналии:Полтава
Члены партии «Народный фронт»
Неонацисты Украины